Amur má několik významů:

 Amur – řeka ve Východní Asii
 Amurská oblast – oblast v Rusku
 Amur Chabarovsk – ruský hokejový klub
 české rodové označení pro dva monotypické rody čeledi kaprovitých ryb, pojmenované podle řeky Amur, zahrnuté v jeho předpokládané původní oblasti výskytu:
 Ctenopharyngodon
 amur bílý
 Mylopharyngodon
 amur černý
 Golden Amur – zaniklý ruský hokejový tým
Třída Amur – třída dvou minonosek carského námořnictva
 Amur (1898) – minonoska stejnojmenné třídy
 Projekt 1650 Amur – exportní verze ruských ponorek projektu 677 Lada

Externí odkazy